Barkly steht für

 Henry Barkly (1815–1898), britischer Kolonialbeamter

 Barkly Highway, Fernverkehrsstraße in Australien 
 Barkly Homestead, Ort in Australien
 Barkly Tableland (Barkly Tafelland), Landschaft im Northern Territory, Australien
 Barkly Region, eine Local Government Area im Northern Territory, Australien
 Barkly West, Ort in Südafrika

Siehe auch
 Barkly River
 Barkley